S (o s) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina S/s (nombre: ese; en plural: eses).
 La letra cirílica Ѕ/ѕ (Dze, en algunos antiguos alfabetos cirílicos, y también en el nuevo alfabeto cirílico macedonio desde 1944).
 ʂ, la fricativa retrofleja sorda en el alfabeto fonético internacional.
 s, la fricativa alveolar sorda.

En ciencias 
 s; en física nuclear, designación del número cuántico de espín.
 s; en física, el símbolo del segundo, unidad de tiempo del Sistema Internacional de Unidades.
 S; también en física, el símbolo del Siemens, unidad de conductancia eléctrica.
 S; también en física, representación de la superficie.
 S; en termodinámica, representación de la entropía.
 S; en química, el símbolo del azufre.
 S; en bioquímica, representación del aminoácido serina.
 S; en teoría de las cuerdas (incluyendo la teoría M), el símbolo de las espartículas; actualmente, hipotéticas partículas especulares o partículas supersimétricas respecto a las ya conocidas partículas materiales.

En otros ámbitos 
 S; en geografía, la abreviatura de Sur.
 S; en historia, la abreviatura de siglo.
 S, una familia de cohetes sonda japoneses.
 S, género de ficción japonés.
 S, el código ISO3166-2:AR de la provincia de Santa Fe (Argentina).
 S, el código ISO3166-2:ES de Cantabria (España), por la letra inicial de su capital, Santander.
 «S», canción de la banda chilena Rekiem.
 S/, símbolo del sol (moneda de Perú).
 La línea S del metro de Nueva York (Estados Unidos).

Enlaces externos